

Patronyme 

 Txomin Agirre, un écrivain et académicien à l'Académie de la langue basque ;
 Josu Agirre, un coureur cycliste espagnol ;
 Haimar Zubeldia Agirre, un coureur cycliste espagnol ;
 Julen Kerman Madariaga Agirre, un avocat et un politicien basque ;
 Joseba Zubeldia Agirre, un coureur cycliste espagnol.

Toponyme 

 Agirre, quartier d'Arrieta ;
 Agirre, quartier d'Arrigorriaga ;
 Agirre, quartier de Bergara ;
 Agirre, quartier de Bermeo ;
 Agirre, quartier de Gorliz ;
 Agirre, quartier de Laukiz ;
 Agirre, quartier de Muxika ;
 Agirre-Aperribai, quartier de Galdakao.